

Toponyme 
 Trelles, paroisse de la municipalité de Coaña dans les Asturies.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Augusto Barcia Trelles (1881-1961), avocat, écrivain et homme politique espagnol ;
 Gustavo Trelles (1955-), pilote de rallye uruguayen ;
 Ignacio Trelles (1916-2020), entraîneur de football mexicain ;

Homonymie
Homonymie de patronyme